Zhongda – nome abbreviato in cinese dell'Università Cinese di Hong Kong
 Zhòngdá – nome cinese di cortesia di Sima Yi, stratega, generale e uomo politico del regno Wei
 Zhongda – città della contea di Nang, nella Regione Autonoma del Tibet
 241113 Zhongda – asteroide della fascia principale